Magistral es lo relativo al magisterio o a la maestría. En este sentido, se puede hablar
 Conferencia magistral, aquella impartida por una persona de renombre;
 Fórmula magistral (o magistral a secas), un medicamento preparado o dirigido por el farmacéutico para un paciente específico;
 Iglesia magistral, donde todos sus canónigos deben ser doctores en teología;
 Lección magistral, una lección de especial importancia;
 Reloj magistral, el reloj que sirve de norma para otros;
 Trazo magistral, el trazo grueso que forma la parte principal de la letra.

Otros usos:
 Magistral, una marca de detergente.
 Magistral, un disco del año 2011 de la banda argentina Miranda!.

en:Magistral